Pyrellia är ett släkte av tvåvingar. Pyrellia ingår i familjen husflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Husflugor
Pyrellia